Никола́й Ива́нович Виногра́дов:
 Виноградов, Николай Иванович (1856—1916) — профессор Московской духовной семинарии и православный духовный писатель.
 Виноградов, Николай Иванович (1863—?) — действительный статский советник, директор 3-й Московской гимназии.
 Виноградов, Николай Иванович (1876—1937) — священнослужитель, духовный писатель, священномученик.